

Зембовиці — гміна в Олеському повіті Опольського воєводства
 Зембовиці — село в гміні Пашовіце Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Зембовиці — село в гміні Зембовиці Олеського повіту Опольського воєводства